Губернатор Джорджии является главой исполнительной ветви власти в штате Джорджия и главнокомандующим вооруженными силами штата.

Действующим с (14 января 2019) губернатором штата является Брайан Портер Кемп. Брайан представляет Республиканскую партию США и является третьим губернатором-республиканцем со времён реконструкции Юга США.

Джорджия была одной из тринадцати колоний, ратифицировавших 2 января 1788 года Конституцию Соединённых штатов Америки. До провозглашения независимости США Джорджия была колонией Великобритании. После Войны за независимость земли Язу (Yazoo Lands), принадлежавшие штату были проданы 24 апреля 1802 года федеральному правительству. Позднее они были включены в состав территории Миссисиппи.

В Регламентах 1776 года (Rules and Regulations of 1776), признаваемых некоторыми историками в качестве первой конституции штата Джорджия, главой исполнительной власти штата был президент, избираемый Законодательным корпусом штата каждые шесть месяцев. Но вскоре, в 1777 году была принята конституция штата, где вместо должности президента штата была учреждена должность губернатора, избираемого Генеральной ассамблеей сроком на один год.

Список губернаторов штата Джорджия

Примечания

Комментарии 

 
Джорджия
Губернаторы